Марк Пла́втий Гипсе́й ():
 Марк Плавтий Гипсей — консул 125 года до н. э.;
 Марк Плавтий Гипсей — флотоводец, сын предыдущего.